Открытый чемпионат Гуанчжоу 2014 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах местного городского международного теннисного центра.

Турнир-2014 является 11-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Гуанчжоу с 15 по 20 сентября 2014 года. Турнир продолжал азиатскую серию соревнований, проходившую между Открытым чемпионатом США  и Финалом тура WTA.

Прошлогодними чемпионками являются:
 Одиночный турнир —  Чжан Шуай
 Парный турнир —  Пэн Шуай /  Се Шувэй

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала Саманта Стосур (№ 20 в мире на тот момент). Австралийская теннисистка неожиданно проиграла в первом же раунде китаянке Ван Яфань. Прошлогодняя чемпионка Чжан Шуай не защищала свой титул. Победу на турнире одержала, не имеющая номера посева, Моника Никулеску, которая в финале переиграла вторую сеянную Ализе Корне.

В парном турнире главный приз завоевали также несеянные изначально теннисистки — Чжуан Цзяжун и Лян Чэнь, переигравшие в финале Ализе Корне и Магду Линетт. Прошлогодние чемпионки Пэн Шуай и Се Шувэй не защищали свой титул.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Моника Никулеску обыграла  Ализе Корне со счётом 6-4, 6-0.
 Никулеску выиграла 1-й одиночный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Корне сыграла 3-й одиночный финал в сезоне и 9-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Парный турнир 
  Лян Чэнь /  Чжуан Цзяжун обыграли  Ализе Корне /  Магду Линетт со счётом 2-6, 7-6(3), [10-7].
 Лян выигрывает дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Чжуан выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 20-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Гуанчжоу по теннису
 WTA Тур 2014
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на сайте WTA
 

Китай
Теннис
Сентябрь 2014 года
2014